Schaufuß oder Schaufuss ist der Familienname folgender Personen:

 Camillo Schaufuß (1862–1944), deutscher Insektenkundler und Autor
 Gottlob Friedrich Schaufuss (1762–1855), deutscher Mediziner
 Hans Hermann Schaufuß (1893–1982), deutscher Schauspieler
 Hans Schaufuß (Hans-Joachim Schaufuß; 1918–1941),  deutscher Schauspieler
 Heinrich Gotthelf Schaufuß (1760–1838), Hofmaler und Zeichenmeister
 Jürgen Schaufuß (* 1940), deutscher Politiker (SPD)
 Ludwig Wilhelm Schaufuß (1833–1890), deutscher Naturwissenschaftler
 Peter Schaufuss (* 1949), dänischer Tänzer, Choreograph und Ballettmeister
 Peter-Timm Schaufuß (1923–1983), deutscher Schauspieler und Kabarettist
 Thomas Schaufuß (* 1949), deutscher Gastronomiemanager, Sachbuchautor und Unternehmer

Siehe auch:

 Schaufuß (Patrizier)